

Населені пункти та їхні частини

 Болеславець — місто в Болеславецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Болеславець — гміна в Болеславецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Болеславець — гміна в Верушовському повіті Лодзинського воєводства
 Болеславець — село в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Болеславець — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Болеславець — частина села Браниця в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства

Примітки